Фогельсон (, ) — еврейская и  фамилия, дословно означает «птичий сын».

Известные носители:
 Фогельсон, Виктор Сергеевич (1933—1994) — главный редактор отдела поэзии издательства «Советский писатель», составитель и редактор сборников стихов «День поэзии».
 Фогельсон, Лазарь Израилевич (1890—1979) — советский врач-терапевт, профессор кардиологии, основоположник российской электрокардиографии.
 Фогельсон, Самюэль (1902—1941) — польский математик и статистик, советский разведчик.
 Фогельсон, Сергей Борисович (1911—1960) — советский инженер, управляющий Всесоюзного треста «Гидромеханизация», отец предыдущего.
 Фогельсон, Соломон Борисович (1910—1994) — советский поэт-песенник, режиссёр, актёр.